El cant dels ocells (El canto de los pájaros, en castellano) es una canción popular catalana. La canción relata el gozo de la naturaleza el día del nacimiento del niño Jesús en el establo de Belén. Fue popularizada fuera de Cataluña por Pau Casals, que interpretaba su adaptación para violonchelo en todos sus conciertos.

Historia 
Como ocurre a menudo con este tipo de canciones populares, el autor es desconocido; parece que el villancico existía ya al principio del siglo XVIII. Algunas fuentes incluso afirman un origen medieval.
La letra y la melodía han sido utilizadas y adaptadas en diferentes contextos. Los más célebres son una sardana con el mismo nombre por Pep Ventura y un arreglo para violonchelo de Pau Casals. La melodía se adapta al ritmo de una  nana y es utilizada como tal. Lluís Millet escribió un arreglo para coro y Jaime Pahissa otro en 1902. 

Pau Casals hizo varias versiones del cant dels ocells pero no es el autor original. Él la interpretaba para comenzar cada uno de sus conciertos a partir de 1939. Fruto del sentimiento catalanista por oposición al franquismo, y de una conferencia en la sede de Naciones Unidas donde él la interpretó acompañado por una orquesta, el cant dels ocells ha llegado a ser un símbolo de la paz y de libertad en Cataluña y en el resto del mundo.

El mismo Pau Casals interpretaba esta melodía generalmente antes de terminar sus conciertos y recitales.

El villancico es parte de la suite Vuit cançons populars catalanes, del compositor español Miguel Asins Arbó.

Letra tradicional
{| class="wikitable"
! Catalán
! Castellano
|-
| 
<poem>
En veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant a festejar-lo van amb sa veu melindrosa.

L'àliga imperial pels aires va voltant, cantant amb melodia,
dient: Jesús és nat per treure'ns de pecat i dar-nos l'Alegria.

Respon-li lo pardal: Esta nit és Nadal, és nit de gran contento.
El verdum i el lluer diuen, cantant també: Oh, que alegria sento!

Cantava el passerell: Oh, que formós i que bell és l'Infant de Maria!
I lo alegre tord: Vençuda n'és la mort, ja neix la vida mia.

Cantava el rossinyol: Hermós és com un sol, brillant com una estrella.
La cotxa i lo bitxac festegen el manyac i sa Mare donzella.

Cantava el reietó per glòria del Senyor, inflant amb biçarria;
el canari segueix: llur música pareix del Cel gran melodia.

Ja n'entra el cotoliu dient: Ocells veniu a festejar l'aurora!
I lo merlot, xiulant, anava festejant a la més gran Senyora.

L'estiverola diu: No és hivern ni estiu sinó que és primavera;
puix que és nada una flor que pertot dóna olor I omple la terra entera.

Cantava el francolí: Ocells qui vol venir avui a trenc de dia
a veure el gran Senyor amb sa gran resplendor a dins d'una establia?Ve cantant el puput: Eixa nit ha vingut el Rei de més grandesa!La tórtora i el colom admiren a tothom cantant sense tristesa.

Picots i borroners volen entre els fruiters cantant llurs alegries;
la guatlla i el cucut de molt lluny han vingut per contemplar el Messies.

Cantava la perdiu Me'n vaig a fer lo niu dins d'aquella establia,per a veure l'Infant com està tremolant en braços de Maria.La garsa, griva o gaig diuen: Ara ve el maig! Respon la cadernera:Tot arbre reverdeix, tota branca floreix com si fos primavera.Xiuxiueja el pinsà: Glòria avui i demà; sento gran alegriade veure el diamant tan hermós i brillant als braços de Maria.El xot i el mussol al veure eixir el sol confosos se retiren.
El gamarús i el duc diuen: Mirar no puc; tals resplendors m'admiren!</poem>
|
Al ver despuntar el mayor resplandor en la noche más dichosa,
los pajaritos van a cantarle con su voz melodiosa.

El águila imperial va por los aires, cantando una melodía,
diciendo: Jesús ha nacido para librarnos del pecado y darnos Alegría.

Le responde el gorrión: Esta noche es Navidad, es noche de gran contento.
El verderón y el lugano dicen, cantando también: ¡Oh, qué alegría siento!

Cantaba el pardillo: ¡Oh, qué hermoso y qué bello es el Hijo de María!;
y el zorzal alegre: Vencida está la muerte, ya nace en mi la Vida.

Cantaba el ruiseñor: Es hermoso como un sol, brillante como una estrella.
El colirrojo y la tarabilla celebran la Criatura y su Madre doncella.

Cantaba el reyezuelo para gloria del Señor, inflado de gallardía;
el canario continúa: su música parece del Cielo gran melodía.

Ya entra la totovía diciendo: ¡Pájaros: venid a festejar la aurora!
Y el mirlo, silbando, iba festejando a la más grande Señora.

El carbonero dice: No es invierno ni verano sino que es primavera;
pues que es nacida una flor que por todas da olor y llena la tierra entera.

Cantaba el francolín: Pájaros: ¿queréis venir hoy al amanecer
a ver al gran Señor con su gran resplandor dentro de un establo?

Viene cantando la abubilla: ¡Esta noche ha venido el Rey con más grandeza!
La tórtola y la paloma admiran a todos cantando sin tristeza.

Carpinteros y camachuelos vuelan entre los frutales cantando sus alegrías;
la codorniz y el cuco de muy lejos han venido para contemplar al Mesías.

Cantaba la perdiz: Me voy a hacer el nido dentro de aquel establo,
para ver al Niño como está en brazos de María temblando.

La garza, el charlo y el arrendajo dicen: Ya viene el mayo. Responde el jilguero:
Todo árbol reverdece, toda planta florece, como si primavera fuese.

Susurra el pinzón: Gloria hoy y mañana; siento gran alegría
de ver el diamante tan hermoso y brillante en los brazos de María.

El autillo y el mochuelo, al ver salir el sol, confundidos se retiran.
El cárabo y el búho real dicen: ¡Mirar no puedo!: ¡tales resplandores me admiran!
|}

Hay además otras adaptaciones de la letra, como las de los cantantes Lluís Llach, Maria del Mar Bonet y Nataliya Gudziy (esta última, en ucraniano).

 Grabaciones 

Se han hecho muchas grabaciones de esta canción. La más antigua es una sardana de Pep Ventura, con un solo de Tenora muy emotivo. Pau Casals grabó dos versiones notables: una para 8 violonchelos y otra para piano y violonchelo. El saxofonista Pedro Iturralde escribió igualmente un arreglo para saxofón y orquesta de Jazz. Jordi Savall hizo una versión instrumental que ha sido grabada varias veces. Federico Mompou la adaptó en 1972, en su obra Cançons i dansas No. 13, para guitarra (El Cant dels ocells - El bon caçador). Xavier Montsalvatge la adaptó en 1991 en su obra  Madrigal sobre un tema popular. Una prueba de su difusión internacional son las versiones realizadas fuera de España, por ejemplo:
Herbert Murrill, (1951)
Ran Blake, (1985)
Mireille Mathieu, (1990)
Peter Breiner, (1994)
Arve Tellefsen, en Aria (2006)
 Noertker's Moxie, (2009)
 Coro del Tabernáculo Mormón, (2011)
 Dom La Nena - Rosemary Standley - Birds on a wire, en  Ramages (2020)

Un ejemplo de la numerosas versiones que tiene esta canción es el álbum El Cant dels Ocells, publicado en noviembre del 2016 y en el que hay 19 versiones, de estos artistas:
 Maria del Mar Bonet
 Josep Soto y Paquito de Rivera
 Tete Montoliu
 Lou Bennett 
 Catalonia Jazz Quartet 
 Arpad Bodo y Josep Bassal 
 Cobla Mediterrània y Nabí Cabestany
 Port-bo  
 Jordi Molina y la Orquestra de l'Acadèmia del Liceu
 Cobla Barcelona
 Companyia Elèctrica Dharma y Pascal Comelade 
 Ignot
 Pastorets Rock 
 Orquestra Miramar 
 Empordà Fusió
 Vox
 Carmen Bustamante y Manuel García Morante
 Coral Sant Jordi 
 Orfeón Catalán

Uso de la melodía 
Como Villancico
Durante los minutos de silencio en España.
Como símbolo nacionalista catalán.
Durante la guerra de sucesión española, se usó una versión del mismo como himno por parte de los partidarios del archiduque Carlos de Austria.

Obras relacionadas 

Además de las diversas adaptaciones de la melodía y del poema, varias obras se inspiran en el Cant dels Ocells. Entre ellas se encuentra la película del mismo nombre, El canto de los pájaros, de Albert Serra, en la que se recrea la temática y la música de Pau Casals. 

Mireille Mathieu la grabó con un arreglo de Rafael Trabucchelli en 1989 en su álbum español Embrujo.

Notas y referencias

Enlaces externos

Versión de El cant dels ocells cantada por la Escolanía de Montserrat.
Versión de El cant dels ocells cantada por José Carreras y Montserrat Caballé.
Versión instrumental de Jordi Savall.

Música tradicional de Cataluña
Villancicos
ocells
Nacionalismo catalán
Aves en el arte
ocells
Águilas en la cultura
Búhos y lechuzas en la cultura
Palomas en la cultura